plaatsen:
 Gainsborough (Saskatchewan), Canada
 Gainsborough (Lincolnshire), Engeland
 Gainsborough (Suffolk), Engeland
personen:
 Thomas Gainsborough, schilder